732 (Семьсот тридцать два) может значить следующее:

732 год
732 (число)
732 год до н. э.